Дмитрий Петрович Шварц (1899—1961) — советский скульптор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1958). Лауреат Сталинской премии первой степени (1950).

Биография 
Родился в 1899 году в Ладыжине (ныне Винницкая область, Украина). В юности жил в Ташкенте. Брал уроки у местного скульптора К. Дано (1915—1917). В 1918—1922 годах учился в Ташкентском художественном училище. В 1929 году окончил Вхутеин. Член АХРР и РАПХ.

С 1948 года преподавал в МГАХИ имени В. И. Сурикова. Профессор (1957). Член-корреспондент АХ СССР (1958).

Умер в 1961 году. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 8).

Награды и премии 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1958)
 Сталинская премия первой степени (1950) — за участие в создании барельефов «В. И. Ленин и И. В. Сталин — основатели и руководители Советского государства»

Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Члены Союза художников СССР
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Преподаватели МГХИ им. Сурикова
Похороненные на Новодевичьем кладбище